Дивисадерос има више значења:

 Дивисадерос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Дивисадерос (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Дивисадерос (Дивисадерос, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Дивисадерос, Санто Нињито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику